Ctenophora Eschscholtz, 1829 – żebropławy, typ zwierząt,
 Ctenophora Meigen, 1803 – rodzaj owadów z rodziny koziułkowatych (Tipulidae).

Przypisy